Simone Bolelli e Fabio Fognini erano i detentori del titolo ma non hanno partecipato a questa edizione del torneo. La coppia spagnola formata da Marcel Granollers e Marc López ha sconfitto in finale Pablo Cuevas e Horacio Zeballos per 7-5, 6-4.

Teste di serie

  Marcel Granollers /  Marc López (campioni)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (primo turno)

  Oliver Marach /  Florin Mergea (primo turno)
<li>  Pablo Cuevas /  Horacio Zeballos (finale)

Wildcard

  Facundo Bagnis /  Federico Delbonis (primo turno)

  Máximo González /  Eduardo Schwank (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Copa Claro 2014
ATP World Tour 2014